Кихано () — испанская фамилия. Известные носители:

 Кихано, Анибал (1928—2018) — перуанский социолог и политолог, один из теоретиков миросистемного анализа и зависимого развития.
 Кихано, Норман (род. 1946) — сальвадорский правый политик.
 Кихано, Рауль Альберто (1923—2006) — аргентинский государственный деятель, министр иностранных дел Аргентины (1976).
 Кихано, Хосуэ (род. 1991) — никарагуанский футболист.